Вегадео (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Астурия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эо-Навия. Занимает площадь 80,69 км². Население — 4367 человек.

Население

Известные уроженцы 
 Котарело-и-Мори, Эмилио (1857—1936) — испанский учёный, литературовед, писатель, литературный критик, музыковед и историк театра.

Примечания

Ссылки 
 Página del Ayuntamiento 
 Federación Asturiana de Concejos 
 Guía del Occidente Asturiano: Vegadeo
 Comarca de Oscos-Eo
 Riadeleo.com — Página de historia y cultura

Муниципалитеты Астурии